Hrvatska:
 Dolenja Vas (Lupoglav), naselje u općini Lupoglav

Slovenija:

 Dolenja vas (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Dolenja vas (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Dolenja vas (Prebold, Slovenija), naselje u općini Prebold
 Dolenja vas (Ribnica, Slovenija), naselje u općini Ribnica
 Dolenja vas (Divača, Slovenija), naselje u općini Divača
 Dolenja vas (Železniki, Slovenija), naselje u općini Železniki
 Dolenja vas (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u općini Zagorje ob Savi
 Dolenja vas pri Artičah, naselje u općini Brežice 
 Dolenja vas pri Čatežu, naselje u općini Trebnje 
 Dolenja vas pri Črnomlju, naselje u općini Črnomlje 
 Dolenja vas pri Krškem, naselje u općini Krško 
 Dolenja vas pri Mirni Peči, naselje u općini Mirna Peč 
 Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, naselje u općini Polhov Gradec 
 Dolenja vas pri Polici, naselje u općini Grosuplje 
 Dolenja vas pri Raki, naselje u općini Krško 
 Dolenja vas pri Temenici, naselje u općini Ivančna Gorica